Il toponimo San Antonio de Flores può riferirsi a diverse località dell'Honduras:

 San Antonio de Flores, comune del dipartimento di Choluteca
 San Antonio de Flores, comune del dipartimento di El Paraíso